Ball se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Valentine Ball
 Carleton Roy Ball
 George E. Ball
 John Ball
 Peter William Ball